Gamsatow () ist ein dagestanischer Familienname. Bekannte Träger sind:

 Dschawid Schakirowitsch Gamsatow (* 1989), weißrussischer Ringer dagestanischer Herkunft
 Gadschi Gamsatowitsch Gamsatow (1926–2011), russischer Literaturwissenschaftler 
 Rassul Gamsatowitsch Gamsatow (1923–2003), russisch-awarischer Schriftsteller und Politiker